Årnes ist der Familienname von:
 Sverre Årnes (* 1949), norwegischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Comicautor
 Tom Aage Aarnes (* 1977), ehemaliger norwegischer Skispringer

Årnes ist zudem ein Ort in der norwegischen Kommune Nes (Akershus)

Siehe auch:
 Arnes